Grieks voetbalelftal onder 17 (mannen)
Grieks voetbalelftal onder 17 (vrouwen)